Социоло́гия му́зыки () — научная дисциплина, изучающая различные аспекты социального бытования музыки, а также  занимающаяся коммуникативной систематизацией и социокультурной структуризацией всего многообразия её художественных форм и общественных проявлений; один из разделов социологии искусства.

Научная специфика 
Социология музыки является наукой междисциплинарной, относящейся одновременно к сфере музыкознания, социологии, истории,  психологии, культурологии и педагогики.

От характера и методологии решения поставленных в социологии музыки задач можно выделить три её основных направления:

—- теоретическое, в рамках которого исследуются общие закономерности взаимодействия музыкального искусства и социума, а также проводится социально обусловленная типологизация музыкальных культур;

—- историческое, в рамках которого изучаются и обобщаются факты, относящиеся к сугубо историческим аспектам музыкальной жизни общества;

—- эмпирическое, в рамках которого осуществляется сбор необходимых (социологически значимых) статических данных.

В социологии музыки очень важную роль играет необходимость надлежащей дифференциации «потребляемого» обществом музыкального контента по таким его социально обусловленным качествам, характеристикам и признакам, которые позволяли бы с максимально возможной точностью прогнозировать для этой музыки наиболее адекватную (целевую) слушательскую аудиторию, отвечающую определённым  социофункциональным (возрастным, этническим, психологическим, культурологическим, конфессиональным) критериям восприятия предлагаемого данной аудитории музыкального материала.

Большое значение в социологии музыки уделяется также процессу сбора статистических данных (фактологической информации) о посещаемости представителями того или иного контингента любителей музыки публичных музыкальных мероприятий (концертов, спектаклей, фестивалей и т. д.), о продажах и других формах реализации на потребительском рынке различной музыкальной продукции, об актуальных тенденциях, наблюдаемых в области профессиональной, любительской и фольклорной музыкальной деятельности и т. п.

Основные области применения 
С точки зрения социологии музыки, первостепенный научный интерес представляют следующие вопросы:
 выявление механизмов формирования у людей художественного (музыкального) вкуса;
 разработка наиболее эффективных программ музыкального воспитания и образования:
 определение степени и характера востребованности той или иной музыки (музыкальной продукции) как во всём обществе в целом, так и в какой-либо его отдельной субкультурной среде или нише;
 определение причин востребованности той или иной музыки (музыкальной продукции) как во всём обществе в целом, так и в какой-либо его отдельной социальной группе;
 исследование различных данных и фактов, связанных с воздействием музыки на протекание тех или иных социальных процессов;
 выявление исторически и социально обусловленных закономерностей в исполнительских трактовках музыкальных произведений;
 изучение проблем доступности музыкальных произведений для массового слушателя;
 классификация и типологизация тех или иных структурных особенностей, атрибуций и компетенций определённой слушательской аудитории.

История возникновения и развития 
Первые зачатки зарождающейся социологии музыки легко обнаруживаются в трудах античных философов, в первую очередь Платона и Аристотеля, которые проводят социологическую типологизацию слушателей по критериям их восприимчивости к музыке и фиксируют очень сильное воздействие музыкального искусства на весь уклад различных сфер общественной жизни, включая сферу воспитания, образования и управления государством.

Определённое внимание вопросам социологии музыки уделяли некоторые представители неоплатонической и неопифагорейской школы, а также такие крупные мыслители поздней античности и раннего средневековья как Августин Аврелий, Торкват Северин Боэций и Магн Аврелий Кассиодор.

Далее, в трудах французского теоретика музыки конца XIII века Йоханнеса де Грохео уже в достаточно детализированном виде даётся классификация различных форм, видов и жанров музыки, исходя из их сугубо социальных функций и условий бытования в данном конкретном обществе.

Из социологов музыки Эпохи Возрождения следует выделить итальянского писателя Бальдассаре Кастильоне, нидерландского (точнее, франко-фламандского) композитора и музыковеда Йоханнеса Тинкториса, а также испанского органиста и крупного теоретика музыки Франсиско Салинаса.

Эпоха Просвещения дала миру таких социологов музыки как немецкие музыковеды, композиторы и органисты  Михаэль Преториус и Иоганн Кунау, итальянский композитор, музыкальный писатель, юрист и государственный деятель Бенедетто Марчелло, английский композитор, историк музыки, органист Чарльз Бёрни, франко-бельгийский композитор Андре Гретри.

Многие актуальные вопросы социологии музыки (связанные, в первую очередь, с проблемой взаимоотношения автора и слушателя) нашли своё отражение в статьях  знаменитых литераторов и композиторов эпохи романтизма:  Э. Т. А. Гофмана, К. М. Вебера, Р. Шумана, Ф. Листа, Г. Берлиоза.

Наиболее известные социологи музыки нового и новейшего времени 
Из числа западных социологов музыки нового и новейшего времени наибольшую известность получили: Георг Зиммель (1858—1918), Макс Вебер(1864—1920), Пауль Беккер (1882—1937), Альфред Шютц (1899—1959) и особенно Теодор Адорно (1903—1969), который утверждал, что  «Сущность общества становится сущностью музыки». Нон-эгалитаристские взгляды Адорно на социальные функции искусства всегда вызывали и до сих пор продолжают вызывать острую полемику среди профессионалов.

Достаточно весомый вклад в развитие социологии музыки внесли также Чарльз Сигер (1886—1979),  Говард Беккер (1899—1960) и Альфонс Зильберман (1909—2000).

Различные проблемы, непосредственным образом связанные с социологией музыки, очень живо интересовали выдающихся русских музыкальных критиков: А. Н. Серова и В. В. Стасова; весьма ценными социологическими наблюдениями блещут и музыкально-критические статьи великого русского композитора П. И. Чайковского.

В СССР плодотворными научными исследованиями в области социологии музыки в той или иной степени занимались ведущие советские музыковеды: Б. В. Асафьев, Д. В. Житомирский, Р. И. Грубер, А. А. Альшванг, Б. Л. Яворский, И. Я. Рыжкин. Но именно в качестве самостоятельной научной дисциплины социология музыки начала разрабатываться в СССР только с 60-х гг прошлого века — благодаря большому творческому и организационному вкладу Арнольда Наумовича Сохора.

См. также 
 Музыка
 История музыки
 Музыковедение
 Культурология
 Философия музыки
 Эстетика музыкальная
 Музыкальная психология
 Социология
 Эстетика

Примечания

Литература 
  (копия)
 Асафьев Б. В. (Глебов И.), О ближайших задачах социологии музыки. (Предисловие), в кн.: Mозер Г., Музыка средневекового города, пер. с нем., Л., 1927.
 Асафьев Б. В., Советская музыка и музыкальная культура. (Опыт выведения основных принципов), Избр. труды, т. 5, М., 1957.
 Асафьев Б. В., Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании, Л., 1965.
 Яворский Б. Л., Строение музыкальной речи, ч. 1-3, М., 1908.
 Грубер Р. И. Из области изучения музыкальной культуры современности, в кн.: Музыкознание, Л., 1928.
 
 Беляева-Экземплярская С., Исследование психологии современного массового музыкального слушателя, «Музыкальное образование», 1929, No 3-4.
 
 Капустин Ю. В. Социальные функции музыканта-исполнителя и формы их осуществления в современном обществе: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. — Л., 1974.
 Капустин Ю. В. Некоторые социально-психологические проблемы музыкальной публики, в сб.: Социологические исследования театральной жизни, М., 1978
 Капустин Ю. В. Музыкант-исполнитель и публика(социологические проблемы современной концертной деятельности) : исследование. — Л.: Музыка, 1985. — 160 с.
 Майковская Л. С., Ильясов Ф. Н. Влияние музыкальных предпочтений на коллективное поведение // Вестник Российской Академии Наук. 1997. Том.67. №3. С. 246-250.
 Сохор A. Н., Музыка и общество., М., 1972.
 Сохор A.Н., Социология и музыкальная культура, М., 1975.
 Сохор A. Н., Вопросы социологии и эстетики музыки, сб., вып. 1, Л., 1980.
 
 Рыжкин И. Я., Современная музыка и гуманистический идеал (в кн.: Вопросы эстетики, вып. 5. М., 1962).
 Рыжкин И. Я., О некоторых существенных особенностях музыки (в кн.: Эстетические очерки. М., 1963).
 Рыжкин И. Я., Music and Reality (в кн.: Art and Society. M., 1969).
 
 Цуккерман В. А., Музыка и слушатель, М., 1972
 Житомирский Д. В., Музыка для миллионов, в сб.: Современное западное искусство, М., 1972.
 Медушевский В. В., К теории коммуникативной функции, «СМ», 1975, No 1
 Вебер М., Избранные произведения: Пер. с нем.; сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; предисл. П. П. Гайденко; коммент. А. Ф. Филиппова. — М.: Прогресс, 1990.
 на других языках
 Blaukopf K., Musiksoziologie, St. Gallen, 1950.
 Воrris S., Vom Wesen der Musik Soziologische Musikbetrachtung, «Das Musikleben», 1950, No 3
 Silbermann A., Wovon lebt die Musik Die Prinzipien der Musiksoziologie, Regensburg, 1957
 Adorno Th W., A social critic of Radio music, «Kenyon Review», 1945, No 7
 Adorno Th W., Einleitung m die Musiksoziologie, (Frankfurt a M.), 1962
 Farnsworth R. R., The social psychology of music, N. Y., 1958

Ссылки 
 Society for Ethnomusicology
 Sociomusicology: musical arts - education - social sciences.

Разделы социологии

Музыкальное образование
Музыкальная эстетика